La famille de Beylié est une famille noble française, originaire du Dauphiné, anoblie par le grade de maréchal de camp en 1788. Elle s'est éteinte en 1954.

Personnalités 
 Jean Beylié, chirurgien major dans les armées du Roi, puis chirurgien juré de la ville de Grenoble (Isère) en 1707 et chirurgien de Louis d’Orléans, duc de Chartres, gouverneur et lieutenant général pour le Roi et la province du Dauphiné ;
 Claude de Beylié (1729-1817), général de brigade ;
 Philibert-Augustin de Beylié (1730-1797), général de brigade et député, frère du précédent ; 
 Léon de Beylié (1849-1910), général de brigade et bienfaiteur du musée de Grenoble, arrière-petit-fils du précédent.

Références 

Famille noble française
Famille noble du Dauphiné